

Palmarès

CLub

Competizioni nazionali 

Virtus Bologna: 1995

Nazionale 

 Slovenia 1994

Altri progetti

Collegamenti esterni

Cestisti della Nazionale italiana